Dunai Péter (1953-) közgazdász, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára

 Dunai Péter (1968-) állatvédő, állattörténész, gasztronómus
 Dunai Péter újságíró, tudósító